Алекса́ндр Васи́льевич Помазу́н (11 октября 1971, Харьков, Украинская ССР, СССР) — советский и украинский футболист, вратарь. Имеет также российское гражданство.

Биография

Клубная карьера 
Выступления начал в харьковском «Металлисте» (1990—1993). В начале 1993 года покинул клуб, поскольку из него ушёл главный тренер Леонид Ткаченко.

Вскоре Помазуна позвал в ЦСКА главный тренер Геннадий Костылев, который хорошо знал его по выступлениям за юношескую сборную СССР. Однако Помазун контракт не подписал, поскольку предложенные условия его не устроили. Вскоре согласился на переход в московский «Спартак», куда его позвал помощник Олега Романцева Александр Тарханов.

В 1994 году, не выдержав конкуренции со Гинтарасом Стауче и Дмитрием Тяпушкиным, ушёл в калининградскую «Балтику». В сезоне 1996 года наряду с Андреем Саморуковым из волгоградского «Ротора» отстоял на ноль 16 матчей, что стало на тот момент рекордом чемпионатов России. Всего в «Балтике» провёл 5 сезонов.

Затем выступал за «Торпедо-ЗИЛ» (1999—2001), «Сатурн-REN TV» (2001—2002), «Сокол» (2003, на поле не выходил), «Балтика-Тарко» (2004), «Урал» (2004), «Спартак-МЖК» (2005—2007). После того как «Спартак-МЖК» снялся с первенства первого дивизиона, перешёл в нижегородскую «Волгу». В декабре 2007 года покинул команду.

В сезоне 2008 года выступал за клуб «Нижний Новгород», дебютировавший на профессиональном уровне во втором дивизионе России (зона «Урал-Поволжье»).

Карьера в сборных

СССР 
Чемпион Европы 1990 в составе юношеской сборной СССР. Бронзовый призёр чемпионата мира среди молодёжных команд 1991.

Украина 
За сборную Украины сыграл 4 игры, пропустил 4 гола, имеет в активе 1 «сухой» матч.

Дебютировал 27 июня 1992 года в товарищеском матче со сборной США (0:0).

Свой последний матч за сборную Украины провёл 18 мая 1993 года против сборной Литвы (2:1).

Россия 
В составе молодёжной сборной России провёл два матча отборочного турнира чемпионата Европы 1994 — против Венгрии (6:0) и Греции (2:2) и один матч в финальном турнире — первый четвертьфинал против Франции (0:2).

В составе главной сборной был в запасе в одном матче — 12 марта 1997 года против Югославии.

Тренер 
С 2010 года работает тренером вратарей в командах «Балтика» (2010—2011), «Петротрест» (2011—2012), «Динамо» СПб (2011—2013), «Арсенал» Тула| (2015, 2018), «Химик-Арсенал» (с 2019).

Достижения 
 Чемпион России: 1993
 Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира 1991 года (U-20) в составе молодёжной сборной СССР (провёл на том турнире 5 матчей из 6 сыгранных командой).
 Чемпион Европы 1990 в составе юниорской сборной СССР (U-18)

Личная жизнь 
Сын Илья Помазун (1996 г. р.) также вратарь.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте истории и статистики ФК «Металлист» Харьков

Футболисты СССР
Футболисты России
Футболисты Украины
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Украины по футболу
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Спартак-2» Москва
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Москва»
Игроки ФК «Сатурн» Раменское
Игроки ФК «Балтика-Тарко»
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Спартак-МЖК»
Игроки ФК «Волга» Нижний Новгород
Игроки ФК «Нижний Новгород» (2007)
Футбольные тренеры России